Острівні території Іспанії
Острівні території Токіо (Японія)
Острівні території США